19130 Tytgat – asteroide
 Tytgat Chocolat – serie televisiva belga